Henrique  kan avse:

 Henrique, en brasiliansk fotbollsspelare
 Henrique (fotbollsspelare född 1994), en brasiliansk fotbollsspelare
 Monte Henrique, ett berg i Kap Verde
 Adam Henrique, en kanadensisk professionell ishockeyspelare 
 Luis Henrique, är en brasiliansk MMA-utövare
 Luis Henrique (fotbollsspelare), en brasiliansk fotbollsspelare